Mandelslo ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Clamor von Mandelslo (1573–1648), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johann Albrecht von Mandelslo (1616–1644), deutscher Adeliger und Reisender sowie Autor

Siehe auch:

 Mandelsloh